En Pologne, Szewce peut désigner : 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Szewce, village de la gmina de Buk, 
 Szewce, village de la gmina de Kleszczewo

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Szewce, village du powiat de Kielce
 Szewce, village du powiat de Sandomierz

dans d'autres voïvodies
 Szewce, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Szewce, village de la voïvodie de Lublin
 Szewce, village de la voïvodie de Mazovie
 Szewce, village de la voïvodie de Basse-Silésie